Tyrannochromis är ett släkte av fiskar. Tyrannochromis ingår i familjen Cichlidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Tyrannochromis